Kíevka (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kíevka (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Kíevka (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia